Всеобщие выборы в Кении были проведены 8 августа 2017 года. На них были избраны президент, члены парламента и губернаторы регионов. Действующий президент Ухуру Кениата был переизбран, получив 54 % голосов. Однако результаты президентских выборов были позже отменены. Его главный оппонент, Раила Одинга, отказался признать результаты и оспорил их в Верховном суде. Результаты были аннулированы. Повторные президентские выборы прошли 26 октября 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 

Выборы в Кении
Кения
События 8 августа
2017 год в Кении
Всеобщие выборы
Кения